Capistrano kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Capistrano (kommun), Ceará,

Italien 

 Capistrano, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar